Хонда может означать:
 Honda — японская компания, производящая автомобили.
 Хонда (узел) — кольцо, через которое проходит верёвка или канатик, образующие лассо.
 
 
 Кику Хонда — персонаж аниме Hetalia: Axis Powers.

Фамилия 
 — японская фамилия.
 Хонда (клан) (:en:Honda clan) — побочная ветвь Фудзивара
 Хонда Тадакацу
 Хонда, Ёко — сэйю
 Хонда, Исиро — японский режиссёр.
  (род. 1932) — японский историк.
 Хонда, Котаро (1870—1954) — японский физик, президент Университета Тохоку.
 Хонда, Кэйсукэ — японский футболист.
 Хонда, Майк — американский политик.
 Хонда, Марин (род. 2001) — японская фигуристка-одиночница.
 Хонда, Минако — J-pop певица.
 Хонда, Минору (1913—1990) — японский любитель астрономии.
 Хонда, Соитиро — основатель фирмы Хонда.
 Хонда, Тадакацу.
 Хонда, Такэси (род. 1981 год) — японский фигурист-одиночник.
 Хонда, Тикаацу (1822—1889) — известный систематизатор мистической обрядовости синто.
 Хонда, Тиэко (1963—2013) — японская сэйю.
 Хонда, Юка — японская гитаристка, участник групп Cibo Mato и Yuka Honda.
 Хонда, Ясуто (род. 1969) — японский футболист.